Aroma 1. Lig Erkek (2009/2010)
 Aroma 1. Lig Erkek (2010/2011)
 Aroma 1. Lig Erkek (2011/2012)

Zobacz też